Aarne může být:

příjmení
 Antti Aarne – finský folklorista
 Els Aarne – estonský hudební skladatel

další významy
 Trofej Aarne Honkavaarana
 Aarne–Thompsonův katalog